

Aziende 
 Violet – società francese che produce Nabaztag

Cinema
 Violet – film del 1921 diretto da Artur Holz
 Violet – film del 2000 diretto da Michael Heister
 Violet – film del 2000 diretto da Rosemary House
 Violet – film del 2013 diretto da Luiso Berdejo
 Violet – film del 2014 diretto da Bas Devos
Violet – film del 2021 diretto da Justine Bateman

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Violet – census-designated place della Parrocchia di St. Bernard, Louisiana

Musica 
 Violet – singolo di Seal del 1992
 Violet – album dei Closterkeller del 1993
 Violet – singolo delle Hole del 1995
 Violet – album dei The Birthday Massacre del 2004
 Violet – album di Karen Peris del 2012
 Violet – singolo di Ross Jennings del 2021

Onomastica
 Violet – forma inglese del nome proprio di persona italiano Viola

Personaggi
 Violet – personaggio dei Peanuts
 Violet – personaggio di One Piece
 Violet – personaggio di Thrill Kill
 Violet – personaggio dei Pokémon
 Violet – falso nome di Lee Chaolan, personaggio della serie di videogiochi Tekken, usato in Tekken 4

Pagine correlate
 Violetta